Dašić peut faire référence à :
 Svetlana Dašić-Kitić (née en 1960), ancienne handballeuse yougoslave.
 Miomir Dašić (1930-2020), historien monténégrin.
 Vladimir Dašić (né en 1988), joueur monténégrin de basket-ball.

Voir aussi 
 Dašice, une ville tchèque.
 Lány u Dašic, une commune tchèque.
 Julia Dasic, dessinatrice française.

Homonymie de patronyme